Wellenbach ist ein Gewässername:

 Wellenbach, linker Hauptstrang-Oberlauf der Kleinen Donau bis Vohburg an der Donau, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

 Wellenbach (Kyll), auch Wallbach, rechter Zufluss der Kyll zwischen Birresborn und Mürlenbach an der Ortsgemeindengrenze, beide Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Wellenbach (Löster), linker Zufluss der Löster bei Löstertal, Stadt Wadern, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Wellenbach (Urft), rechter Zufluss der Urft von Nettersheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Wellenbach (Walbur), linker Oberlauf der Walbur (zum Harrasfließ, zur Rodach) bis Kleinwalbur, Gemeinde Meeder, Landkreis Coburg, Bayern
 Wellenbach (Weigerbach), rechter Zufluss des Weigerbachs (zum Feller Bach) bei Neu-Mehring, Ortsgemeinde Mehring, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Wellbach
 Struga (Fluss), 1937–1949 germanisiert Wellenbach